Сидозеро — топоним и гидроним в России:

 Сидозеро — упразднённая деревня в Подпорожском районе Ленинградской области.
 Сидозеро — озеро в Подпорожском районе Ленинградской области.